Le championnat du monde junior de hockey sur glace a eu lieu à Genève et Morges en Suisse du  au . Il a été remporté pour la cinquième année consécutive par le Canada.

Groupe A

Groupe B

Tableau final

Classement final

Poule de relégation 
 Suisse 6-1 Pologne
 Suisse 6-2 Suède
 Suède 8-2 Allemagne
 Allemagne 7-0 pologne

La Pologne est reléguée dans la poule B pour le championnat du monde junior de hockey sur glace 1998.

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens de but

Équipe d'étoiles 
Gardien de but :  Brian Boucher
Défenseur :  Chris Phillips,  Mark Streit
Attaquant :  Christian Dubé,  Sergei Samsonov,  Michael York

Liens externes 
Statistiques et résultats sur www.hockeycanada.ca.
Équipes d'étoiles des championnats du monde junior.

Source

Voir aussi 

Championnat du monde junior de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1997
Hockey sur glace M junior 1997
Compétition de hockey sur glace en Suisse